CAU pode se referir a:

Organizações

 China Agricultural University, universidade chinesa
 Clark Atlanta University, universidade americana
 Universidade de Kiel, universidade alemã
 Conselho de Arquitetura e Urbanismo, autarquia federal que regulamenta e fiscaliza o exercício da Arquitetura e do Urbanismo no Brasil

Outros
 CAU/LAM - "Controlled Access Unit/Lobe Attachment Module". Isto se refere a um tipo de conexão token ring.

Desambiguações de siglas